Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Impregnable :
 le , un vaisseau de ligne de  rang de 98 canons lancé en 1786 et démantelé en 1799 ;
 le , un vaisseau de ligne de  rang de 98 canons lancé en 1810. Il est transformé en navire-école et renommé  puis , et vendu en 1906 ;

Impregnable